

Roman 
 Les Deux Gosses (1880), roman français de Pierre Decourcelle ;

Théâtre 
 Les Deux Gosses (1896), pièce de théâtre française de Pierre Decourcelle ;
 Les Deux Gosses (1941), pièce de théâtre française de Robert Ancelin ;

Cinéma 
 Les Deux Gosses, film muet français réalisé par Adrien Caillard, sorti en 1912 ; 
 Les Deux Gosses, film muet français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1914 ;
 Les Deux Gosses (), film muet américain réalisé par Maurice Tourneur, sorti en 1923 ;
 Les Deux Gosses film muet français réalisé par Louis Mercanton, sorti en 1924 ;
 Les Deux Gosses film français réalisé par Fernand Rivers, sorti en 1936 ;
 Les Deux Gosses (), film italien réalisé par Flavio Calzavara, sorti en 1951 ;